Ladue steht für:

 Ladue, Vorstadtgemeinde der US-amerikanischen Großstadt St. Louis im St. Louis County im Bundesstaat Missouri
 Paul LaDue (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler 
 Peter W. Ladue (* 1950), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent, Kameramann und Autor